Tukey ist der Familienname von:
 John W. Tukey (1915–2000), US-amerikanischer Statistiker

Sonstiges:
 Tukey Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis